Farrell steht für:
 Farrell (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Farrell (Pennsylvania), Ort im Mercer County
 Farrell Lines, US-amerikanische Reederei
 Lake Farrell, See im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Mount Farrell
 O’Farrell
 Farrel
 Farell
 Ferrell
 Nicholas Fairall (* 1989), US-amerikanischer Skispringer